One Little Indian Records – nome precedente dell'etichetta discografica britannica One Little Independent Records
 Un piccolo indiano (One Little Indian) – film del 1973 diretto da Bernard McEveety